

Geografia
 Germania
 Bingen am Rhein – comune del circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)
 Bingen – comune del circondario di Sigmaringen (Baden-Württemberg)
 Stati Uniti d'America
 Bingen – città della Contea di Klickitat (Washington)